Ешлі Барті і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Барті грала в парі з Вікторією Азаренко і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Схюрс і Анна-Лена Гренефельд з рахунком 4–6, 6–0, [10–3].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

2019, Жінки, парний розряд
Italian Open, жінки, парний розряд
2019 в італійському спорті